Это ежегодный список самых продаваемых альбомов в Великобритании. Приведенные данные учитывают продажи только в текущем году, каждый альбом разошелся тиражом более миллиона копий.

Самые продаваемые альбомы десятилетия

См. также 
 Список альбомов № 1 1990-х годов (Великобритания)
 Список самых продаваемых синглов по годам (Великобритания)

Ссылки 

 Official Charts — Top selling albums each year: 1956—1977

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам
Списки самых продаваемых альбомов